Biadaszki puede hacer referencia a varias localidades de Polonia:

 Biadaszki, en el distrito de Kępno (voivodato de Gran Polonia).
 Biadaszki, en el distrito de Ostrów Wielkopolski (voivodato de Gran Polonia).
 Biadaszki, en el voivodato de Łódź.